Abdelouahab Laraki, homme politique marocain ;
 Ahmed Laraki (1931-2020), médecin et homme politique marocain ;
 Azzeddine Laraki (1929-2010), médecin et homme politique marocain ;
 Rida Laraki, professeur français et ingénieur dans les domaines de la théorie des jeux et de la recherche opérationnelle.

Voir aussi 
 Laraki, marque marocaine de voitures de sport
 Laraki Fulgura, voiture de sport

Homonymie de patronyme